Tsoukalaíika kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsoukalaíika (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Tsoukalaíika (ort i Grekland, Peloponnesos), Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar